Virginia Cierco (Barcelona, 1977) és una bibliotecària catalana, directora de la biblioteca pública de barri de Sant Pau Santa Creu  de Barcelona, que acumula reconeixements per la seva tasca de cohesió social.

Virginia Cierco Aparicio és diplomada en biblioteconomia i documentació per la Universitat de Barcelona. Ha realitzat el postgrau "mediació cultural per al foment de la lectura", impartit per aquesta universitat. Amb la creació de consorci de Biblioteques de Barcelona el 2001, inicia l'experiència professional en biblioteca pública passant per diversos Equipaments de la ciutat amb un marcat perfil.

El 26 de novembre de 2019 va rebre la Medalla d'Honor de Barcelona que entrega l'ajuntament de Barcelona. L'acte va comptar amb la presència de l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, que va ser l'encarregada de donar´li personalment el premi per la seva tasca participativa a favor de la integració i la convivència de la comunitat del Bon Pastor.

Referències 

Barcelonins contemporanis
Medalles d'Honor de Barcelona